EPL puede hacer referencia a:

 Einstein-Rosen-Poldoski, paradoja referida a la imposibilidad de «realidad local» en mecánica cuántica.
 Ejército Popular de Liberación (China),  el ejército nacional de la República Popular China.
 Ejército Popular de Liberación (Colombia), antigua guerrilla de Colombia.
 English Premier League, máxima categoría del fútbol inglés.
 Estudiantes por la Libertad, organización internacional de apoyo a estudiantes y organizaciones estudiantiles.
 EuroPhysics Letters, publicación científica periódica en el ámbito de la física.

Además, en computación, puede referirse a:

 Eclipse Public License, licencia de software de código abierto.
 Eltron Programming Language (‘lenguaje de programación Eltron’), una variedad de lenguaje de descripción de página (LDP).
 Ethernet POWERLINK, bus de comunicación en tiempo real basado en Ethernet, utilizado en el ámbito de la automatización industrial.
 Event Processing Language (‘lenguaje de procesamiento de eventos’), lenguaje de consulta para el procesamiento de eventos complejos en tiempo real.